Патронаж (от  «покровительство, поддержка») может относиться к:

 Патронаж (право) — в юридической практике России и других стран бывшего СССР (Казахстан, Азербайджан) — особый вид опеки и попечительства.
 Патронаж (сельское хозяйство) — коммерческая опека над плодоносящим многолетним растением или над скотным животным.
 Патронаж (медицина) — проведение медицинскими работниками профилактических и санитарно-просветительных мероприятий на дому.
 Политический патронаж — практика предоставления различных выгод сторонникам политической партии.
 Ассоциация Патронаж — всероссийское объединение патронажных служб, пансионатов и магазинов патронажной направленности.
 Патронажная служба — это организация, предоставляющая социальные услуги по присмотру за престарелым, больным или немощным человеком, оказывает комплексную помощь в решении бытовых вопросов.
Патронаж от доулы - это помощь женщине после родов: забота о восстановлении мамы. Может включать массаж живота, всего тела, подвязывание, приготовление пищи, уход за малышом, организацию грудного вскармливания. Цель такого патронажа - научить маму обращаться с ребенком, самостоятельному восстановлению и поддержать ее на пути материнства.

Примечания

См. также 
 Патронат (Древний Рим) — покровительство знатного гражданина над зависимыми от него вольноотпущенниками и клиентами.
 Патронат — возмездная опека над несовершеннолетним.